Muški košarkaški turnir na OI 1980. održan je u Moskvi od 20. do 30. srpnja. Zbog bojkota nisu sudjelovale mnoge jake reprezentacije među kojima i branitelj naslova, reprezentacija SAD-a. Jugoslavenska reprezentacija je osvojila svoj prvi i posljednji naslov u povijesti.

Turnir

Skupina A 

20. srpnja 1980.

21. srpnja 1980.

23. srpnja 1980.

Skupina B 

21. srpnja 1980.

22. srpnja 1980.

23. srpnja 1980.

Skupina C 

20. srpnja 1980.

21. srpnja 1980.

23. srpnja 1980.

Klasifikacijska skupina 

25. srpnja 1980.

26. srpnja 1980.

27. srpnja 1980.

28. srpnja 1980.

Završna skupina 

25. srpnja 1980.

26. srpnja 1980.

27. srpnja 1980.

29. srpnja 1980.

Utakmice za odličja 

30. srpnja 1980.

Za broncu
  -  117:74

Za zlato
  -  86:77

M